Slavoljub Nikolić est un joueur de football né le  à Gornji Matejevac en ex-.

Ancien international yougoslave (2 sélections en 1982), ce milieu de terrain a notamment joué au SM Caen, l'AS Nancy-Lorraine et l'En Avant de Guingamp.

Carrière

Palmarès 
 Champion de France de D2 en 1990 avec Nancy

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1960
Footballeur yougoslave
Joueur du SM Caen
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur de l'En avant Guingamp
Joueur de Lyon-La Duchère
Entraîneur de Lyon-La Duchère